Dominik Gmür ist der Name folgender Personen

* Dominik Gmür (Politiker, 1767) (1767–1835), Schweizer Politiker 
 Dominik Gmür (Politiker, 1800) (1800–1867), Schweizer Offizier und Politiker